Принсепия китайская или Плоскосемянник китайский() — вид кустарников семейства Розовые. Выступает в качестве кормового растения для гусениц некоторых бабочек, в том числе голубянки Ореас и голубянки Филипьева, занесённых в Красную книгу России.

Ботаническое описание 
Кустарник 1,5—2,5 м высоты, с длинными прутьевидными ветвями, на которых имеются направленные косо вверх прямые, реже — крючкообразно изогнутые колючки 0,6—2 см длины. В затенении отдельные ветви, опираются на соседние деревья, вытягиваются вверх до 5—6 м. 

Кора светло-серая или буроватая, отслаивающаяся продольными полосками, на молодых побегах — темная, гладкая, покрытая слегка шелушащейся глянцевой кожицей. 

Листья ланцетные или продолговато-яйцевидные, 5—8 см длины и 1,5—3 см ширины, цельнокрайные или слабогородчатые, на молодых побегах очередные, а на старых ветвях — в пучках, голые, сверху матово-зеленые, снизу — светлее и более глянцевые. 

Цветки желтые, около 1,5 см в диаметре, с тонким ароматом, по 2—4 в пазушных пучках. 

Плоды — шаровидные или яйцевидные ярко-красные костяинки 1,5—2 cм в диаметре, с кисловато-сладкой мякотью, съедобные. Косточка плоская, 1—1,2 см длины, с характерной бороздчато-бугорчатой поверхностью. Цветет в мае, плоды созревают в конце августа.

Распространение и экология 

Произрастает на Дальнем Востоке: на юге Приморья, в Маньчжурии и Корее. В естественных условиях растёт одиночно или небольшими группами по берегам рек.

Растёт одиночно или группами плодородных и хорошо дренированных почвах, подстилаемых песчано-галечниковыми отложениями.

Относительно зимостойка (выносит климат юга Амурской области, растёт и плодоносит в Екатеринбург). Светолюбива, но мирится с легким отенением.

Значение и применение 
Используется в декоративном садоводстве с 1896 года для озеленения и в живых изгородях.

Плоды пригодны в пищу свежими и для варенья, приготовления соков; для хранения сушатся. Размножается семенами; растет быстро. В культуре плодоносит с 3—4-летнего возраста, причем обильнее, чем в лесу. Скрещиванию с другими косточковыми не поддается.

Литература

Ссылки 
 [www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=57166 Род Принсепия] в Большой советской энциклопедии
 Китайская принсепия в Энциклопедии декоративных растений.

Сливовые
Декоративные кустарники
Лекарственные растения
Флора Дальнего Востока